Panorama kan syfta på:

Bildkonst
 Panorama (fotografi) – en obruten vy eller bild över ett helt större område
 Panoramahuvud – arbetsverktyg vid fotografering av stillbilder till panoramabilder
 Panorama (målning) – en långsträckt målning med en obruten vy över ett större område

Nyheter 
 Panorama (tidning) – albanskspråkig nyhetstjänst
 Panorama (nätmagasin) – ett norskt nätmagasin

Television 
 Panorama (BBC) – ett dokumentärprogram som BBC har sänt sedan 1953

Musik 
 Panorama – ett musikalbum av det amerikanska new wave-bandet The Cars från 1980
 Panorama - ett samlingsalbum utgivet av Benno

Geografi

Brasilien 
1 Panorama (ort i Brasilien, São Paulo, Panorama), 
2 Panorama (kommun), São Paulo,

Kanada 
Panorama Mountain Village

Grekland 
3 Panórama (kommunhuvudort), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
4 Panórama (ort), Peloponnesos, Nomós Argolídos,

Se även 
 Panorama Tools – en uppsättning datorprogram för bildhantering

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar